Gladwin ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Gladwin (Iowa)
 Gladwin (Michigan)
 Gladwin (West Virginia)
 Gladwin County, Verwaltungseinheit in Michigan
 Gladwin Township (Michigan)

Personen:
 Cliff Gladwin (1916–1988), englischer Cricketspieler
 Derek Oliver Gladwin, Baron Gladwin of Clee (1930–2003), britischer Gewerkschafter und Mitglied des House of Lords
 Harold S. Gladwin (1883–1983), US-amerikanischer Archäologe und Anthropologe
 Joe Gladwin (1906–1987), britischer Schauspieler